Прокопе́нко (, ) — украинская фамилия.

Известные носители 
 Прокопенко, Александр Тимофеевич (1953—1989) — белорусский советский футболист.
 
 Прокопенко, Алёна Юрьевна (род. 1986) — российская бадминтонистка.
 Прокопенко, Анастасия Валерьевна (род. 1985) — белорусская спортсменка, пятиборец.
 Прокопенко, Анастасия Юрьевна (род. 1992) — российская дзюдоистка.
 
 Прокопенко, Валерий Александрович (1941—2010) — тренер по академической гребле.
 
 Прокопенко, Виктор Григорьевич (1947—1998) — генерал-майор ВС Российской Федерации.
 Прокопенко, Виктор Евгеньевич (1944—2007) — советский футболист, тренер.
 Прокопенко, Виктория Георгиевна (Долгачёва; род. 1991) — российская легкоатлетка (тройной прыжок).
 Прокопенко, Владимир Прокофьевич (1918—1994) — Герой Советского Союза.
 Прокопенко, Владислав Вячеславович (род. 2000) — казахстанский футболист.
 Прокопенко, Галина Васильевна (1900—1944) — подпольщица Великой Отечественной войны.
 
 Прокопенко, Григорий Дмитриевич (1924—1993) — Герой Советского Союза.
 Прокопенко, Дмитрий Анатольевич (род. 1972) — российский футболист.
 Прокопенко, Денис Геннадиевич (род. 1991) — украинский военачальник. Герой Украины.
 Прокопенко, Иван Фёдорович (1936—2021) — украинский экономист.
 Прокопенко, Игорь Станиславович (род. 1965) — российский тележурналист.
 Прокопенко, Ирина Николаевна (род. 1926) — украинская детская писательница.
 Прокопенко, Максим Сергеевич (род. 1984) — украинский и азербайджанский гребец на каноэ.
 
 Прокопенко, Ольга Владимировна (род. 1974) — украинский экономист.
 Прокопенко, Павел Александрович (род. 1987) — российский прыгун с шестом.
 Прокопенко, Прасковья Даниловна (1903—1981) — Герой Социалистического Труда.
 Прокопенко, Равиля Наджиповна (Салимова; 1941—2019) — советская баскетболистка.
 Прокопенко, Светлана Игоревна (род. 1995) — российская хоккеистка.
 Прокопенко, Тимур Валентинович (род. 1980) — депутат Государственной думы VI созыва.

Составные фамилии 
 Котлярова-Прокопенко, Ольга Юрьевна (род. 1954) — художник-живописец.

См. также 
 Прокопец — хутор в Острогожском районе Воронежской области России.